Pet Mogili (Sjoemen), een dorp in de Bulgaarse gemeente Nikola Kozlevo, oblast Sjoemen
Pet Mogili (Sliven), een dorp in de Bulgaarse gemeente Nova Zagora, oblast Sliven